«Визит вежливости» — советский двухсерийный художественный фильм 1972 года режиссёра Юлия Райзмана.

Сюжет 
Советский учебный военный корабль заходит с визитом вежливости в итальянский порт. Моряки отправляются на экскурсию в древний город Помпеи в сопровождении девушки-гида Лючии. Образ Помпеи и образ Лючии оставляют в душе офицера корабля Глебова глубокий след. Вернувшись домой, он неожиданно для себя пишет пьесу, в которой оживают древние обитатели некогда цветущего города, разрушенного стихией в начале I века н. э.

Действие фильма идёт по параллельно развивающимся и на первый взгляд не взаимодействующим линиям. Одна рассказ о событиях, в наши дни происходящих с морским офицером Глебовым во время и после «визита вежливости» советских военных кораблей в Италию. Вторая история переносит нас в Помпеи времен Тита Флавия. Формальная связь между двумя пластами фильма обозначена: Глебов пишет пьесу о гибели печально знаменитого города, о трагической неспособности его жителей распознать и предупредить грозящую им опасность. Пьеса эта — неумелая, юношески наивная, но искренняя попытка сказать о тяжелом бремени ответственности перед будущим, которое лежит в наши дни на каждом. Тему причастности человека к судьбам планеты авторы фильма стремятся раскрыть через душу героя, через его внутренний мир.

В ролях 
В главных ролях:
 Борис Гусаков — Андрей Глебов, капитан-лейтенант учебного военного корабля, писатель
 Любовь Альбицкая — Лючия, итальянская девушка, гид / Лючия, рабыню из Древнего Рима
В остальных ролях:

 Леонид Тарабаринов — командир корабля
 Владимир Носик — Казицкий, военный моряк
 Алла Демидова — Нина Сергеевна, актриса театра
 Алексей Эйбоженко — Виктор Александрович, режиссер театра
 Борис Химичев — Веселовский, актер театра
 Людмила Селянская — Римма Михайловна, завлит театра
 Владислав Стржельчик — префект Помпеи
 Александр Вокач — Пансо, знатный житель древней Помпеи
 Олег Шкловский — Валерий, сын префекта Помпеи
 Роман Филиппов — Пансо-младший, житель древней Помпеи
 Феликс Яворский — адмирал
 Вадим Грачёв — Сабинин, морской офицер
 Владимир Колчин — актер театра
 Евгения Уралова — официантка ресторана, знакомая Андрея Глебова
 Александр Козубский — Февроний, раб в древних Помпеях
 Валентина Шендрикова — Лара, подруга Казицкого
 Иван Соловьёв — мудрец на берегу моря древней Помпеи
 Игорь Безяев — житель древней Помпеи
 Юрий Киреев — актер театра
 Николай Горлов — раб в харчевне
 Виктор Борцов — морской офицер
 Владимир Маслацов — харчевник
 Александр Градский — эпизод
 Николай Маруфов — эпизод
 Олег Мокшанцев — эпизод
 Сергей Харченко — эпизод
 Иван Каширин — эпизод

 Критика 
Удачей фильма стал образ главной героини Лучии — итальянской девушки-гида и одновременно рабыни из прошлого, полюбившей чужака, но пожертвовавшей любовью ради спасения людей:
Кто она, эта красивая, стройная, немного усталая девушка с прекрасным, звучным голосом! О чём она думает, как живет? Всегда окруженная шумной толпой туристов и всё-таки одинокая, знающая цену юмору и печальная. Думается, Любовь Альбицкая, создавшая «Визите вежливости» образ, овеянный загадочностью, сыгранный с пронзительным лиризмом, одно из актерских «открытий» Райзмана.
Главную роль Лючии — итальянской девушки — сыграла начинающая провинциальная актриса Любовь Альбицкая, при поиске актрисы на роль было просмотрено много кандидаток, но помощник режиссёра увидел актрису во время гастролей Куйбышевского театра в Ленинграде и буквально притащил её к режиссёру:
Сделали пробы и удивились, как гармонично смотрелась провинциальная актриса в роли девушки, которая родилась и жила в Италии! Кроме того, Любовь в фильме говорит много по-итальянски. Позанимавшись с педагогом, она без труда заучивала тексты. Любовь Альбицкая так живо и темпераментно переводила диалоги, что и мысли не возникало, что она не итальянка! Зрители были уверены, что в фильме снялась итальянская актриса.

 Рецензии 
 Инна Соловьева'' — Глазами Андрея Глебова (О худож. фильме «Визит вежливости») // Искусство кино, № 8, 1973. — с. 65-77

Источники 
 Визит вежливости // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520. — стр. 65
 Визит вежливости // Первый канал
 Визит вежливости // Мосфильм

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Мосфильм»